A 2010-es ETCC osztrák nagydíj volt a 2010-es túraautó-Európa-kupa második fordulója. 2010. július 25-én rendezték meg a Salzburgring-en, Salzburgban.

Nevezési lista

Első futam

Második futam 

Osztrak